Necessary Response — американский музыкальный проект, созданный в 2000 году Дэниелом Грейвзом (). По словам создателя, проект создан потому, что некоторые синглы, написанные им, не вписывались в формат первого его проекта: Aesthetic Perfection.

В рамках данного проекта Дэниелом создается, преимущественно, музыка в стиле futurepop. В 2009 году Дэниел решает сосредоточиться только на Aesthetic Perfection, так как, по его словам, «заниматься одновременно двумя проектами практически невозможно».

В 2014 году Дэниел заявляет, что Necessary Response не получит дальнейшего развития, так как любой последующий релиз под именем этого проекта будет звучать в точности как последний лонгплей Aesthetic Perfection — "Til Death".

Дискография 

Релизы

Ремиксы прочих музыкантов

Компиляции

Ссылки 

 Профиль на MySpace 
 

Электронные музыкальные коллективы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2000 году
Музыкальные коллективы в стиле futurepop
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса